Grob G 120 steht für folgende Flugzeuge des Herstellers Grob Aircraft:

 Grob G 120A mit Kolbenmotor
 Grob G 120TP mit Propellerturbine